Синклер (, ) — небольшое искусственное озеро, расположенное на юго-западной окраине города Шамони-Мон-Блан (Франция, департамент Верхняя Савойя). 

Высота над уровнем моря — 1015 м.

Озеро создано в конце XIX века шотландцем лордом Синклером (), купившим там в 1886 году землю. Озеро пополняется водным потоком, стекающим с горы Бреван.

Чтобы воссоздать атмосферу озёр Великобритании Синклер построил на озере грот, остров и имитацию развалин часовни.

В современности территория озера вошла в зону спорта и отдыха города Шамони-Мон-Блан.

Примечания 

Бассейн Роны
Водохранилища Франции
Озёра департамента Верхняя Савойя